



Вулиця Дмитра Байди-Вишневецького 
 Вулиця Дмитра Байди-Вишневецького — вулиця у місті Дніпро
 Вулиця Дмитра Байди-Вишневецького — вулиця у місті Коломия

Вулиця Байди Вишневецького 
 Вулиця Байди Вишневецького — вулиця у місті Бориспіль
 Вулиця Байди-Вишневецького — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Байди Вишневецького — вулиця у місті Кривий Ріг
 Вулиця Байди Вишневецького — вулиця у місті Стрий
 Вулиця Байди Вишневецького — вулиця у місті Хотин
 Вулиця Байди Вишневецького — вулиця у місті Черкаси
 Вулиця Байди Вишневецького — вулиця у місті Чортків

Вулиця Дмитра Вишневецького 
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця у місті Бершадь
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Буча
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Городок.
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця у місті Конотоп
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Коростень
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Первомайськ
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Харків
 Вулиця Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Чернівці

Вулиця Вишневецького 
 Вулиця Вишневецького — вулиця в смт Гусятин
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Долинська
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Збараж
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Канів
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Ківерці
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Ковель
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Козятин
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Скалат
 Вулиця Вишневецького — вулиця в місті Старокостянтинів

Провулок Дмитра Вишневецького 
 Провулок Дмитра Вишневецького — вулиця у місті Бершадь
 Провулок Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Кременчук.
 Провулок Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Харків

Провулок Байди Вишневецького 
 Провулок Байди Вишневецького — вулиця в місті Бориспіль.
 Провулок Байди Вишневецького — вулиця в місті Полтава.

Провулок Вишневецького 
 Провулок Вишневецького — вулиця у місті Буча
 Провулок Вишневецького — вулиця в місті Козятин

Проїзд Дмитра Вишневецького 
 Проїзд Дмитра Вишневецького — вулиця в місті Харків

Вулиці, названі на честь людей